«Juan Carlos González» puede referirse a:

 Juan Carlos González Salvador (n. 1964-), ex ciclista profesional español.
 Juan Carlos González Izurieta (n. 1968-), exfutbolista profesional chileno.